En tecnología e ingeniería electrónica, el término push-pull (literalmente empujar-halar) se refiere o está asociado principalmente a los siguientes temas o conceptos:
 Un tipo de salida de circuito electrónico presente en algunos tipos de circuitos digitales y de amplificadores (salida push-pull).
 Un tipo de convertidor de potencia DC-DC que utiliza un transformador (convertidor push-pull). 
 Un tipo de conector con un mecanismo de enganche que previene la desconexión accidental (conector push-pull).
 Un tipo de tecnología de comunicación por red donde una transacción es iniciada por el servidor central (tecnología push) o por un cliente (tecnología pull).